

Geografia 
 Corea del Sud
Distretto di Jung – distretto di Daejon
Distretto di Jung – distretto di Incheon
Distretto di Jung – distretto di Pusan
Distretto di Jung – distretto di Seul
Distretto di Jung – distretto di Taegu
 Svezia 
 Jung – area urbana della Svezia

Persone

Altro 
11518 Jung – asteroide del sistema solare
 Jung – cognome coreano

Altri progetti